Die Fußball-Bezirksliga Rostock 1958 war die siebte Spielzeit der Bezirksliga Rostock auf dem Gebiet des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV). Sie wurde vom eingesetzten Bezirksfachausschuss (BFA) organisiert, war die höchste Spielklasse im Bezirk und unter der II. DDR-Liga die vierthöchste im Ligasystem. Die Bezirksliga Rostock 1958 wurde im Rundenturnier ausgetragen, begann am 9. März 1958 und endete am 30. November 1958. 

Durch die Aufstiege der BSG Motor Stralsund, der BSG Einheit Rostock und des ASK Vorwärts Rostock der Vorsaison in die II. DDR-Liga 1958, wurden gleich drei Aufsteiger aus den Bezirksklassen – die BSG Motor Wismar II, die BSG Einheit Grimmen und die BSG Lokomotive Rostock – in die diesjährige Bezirksliga ermittelt. Sie komplettierten damit das Teilnehmerfeld dieser Spielzeit auf 12 Mannschaften, von denen sich die BSG Einheit Wismar während der laufenden Saison im Oktober 1958 in BSG Aufbau Wismar umbenannte. 

Nach 1956 wurde die BSG Motor Rostock erneut Bezirksmeister. Diese zweite Meisterschaft bedeutete diesmal den Aufstieg in die drittklassige II. DDR-Liga 1959. Erstmals absteigen mussten die BSG Lokomotive Greifswald und die BSG Aufbau Wolgast, aber auch Liganeuling Lokomotive Rostock.

Abschlusstabelle 
Zur Berechnung der Tabelle wurde die Zweipunkteregel angewandt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. In der linken Spalte aufgelistet ist die jeweilige Heimmannschaft, die Gastmannschaft hingegen in der oberen Reihe.

Einzelnachweise 

1958
Fußballsaison 1958